Zwiebel(schalen)prinzip steht für:

 Zwiebelschalenprinzip (Kleidung), ein Bekleidungsprinzip
 eine Internet-Anonymisierungstechnik, siehe Onion-Routing